Buam-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Buam-dong, Busan, stadsdel, 
 Buam-dong, Seoul, stadsdel,